Джакал (, траскр. ; испанский мексиканский от астекс. xacalli, сокр. xamitl calli; букв. — «хижина») — исторически сложившееся глинобитное жильё, распространённое повсюду на юго-западе США и в Мексике. Этот тип жилища использовался некоторыми коренными жителями Северной и Южной Америки до европейской колонизации, а позже — как латиноамериканскими, так и европейскими поселенцами в Техасе и других местах.

История 
Впервые джакал упоминается в 1838 году.

Архитектура 
Как правило, джакал состоял из тонких близко расположенных столбов, соединённых вместе и заполненных глиной и травой. Более сложные структуры, такие как построенные анасази, включали кирпичи из самана — обожженной на солнце глины и песчаника.

Конструкция джакала похожа на . Тем не менее, «плетёная» часть джакальных структур состоит в основном из вертикальных опор, скреплённых верёвкой и иногда поддерживаемых каркасом опор, как в ямных домах эпохи Баскетмейкера III у исконных индейцев пуэбло (анасази) на юго-западе Америки. Плетённая часть джакала покрывается слоем глины, иногда между ними добавляется средний слой сухих трав или ветвей кустарников в качестве изоляции.

См. также 
  () в национальном парке Биг-Бенд.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Эскиз джакала из статьи Изобразительная история Техаса, от самых ранних визитов европейских авантюристов до н. э., 1879 (), размещённый на «Портале в историю Техаса».

Народная архитектура
Жилые здания
Жилища
Павильоны
Дома на сваях
Соломенные здания
Семинолы
Архитектура индейцев
Архитектура Мексики